Krawczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Krawczyk   (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Charlotte Krawczyk (* um 1965), deutsche Geophysikerin
 Desirae Krawczyk (* 1994), US-amerikanische Tennisspielerin
 Gérard Krawczyk (* 1953), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jan Krawczyk (1956–2018), polnischer Radrennfahrer
 Jürgen Krawczyk (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Karina Krawczyk (* 1971), deutsche Schauspielerin

 Richard Krawczyk (* 1947), französischer Fußballspieler
 Robert Krawczyk (* 1978), polnischer Judoka
 Sławomir Krawczyk (* 1963), polnischer Radrennfahrer
 Stephan Krawczyk (* 1955), deutscher Liedermacher und Schriftsteller
 Szymon Krawczyk (* 1998), polnischer Radsportler
 Tadeusz Krawczyk (* 1959), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Krafczyk
 Krawtschuk